<noinclude>
Штанько — українське прізвище.

Відомі носії 
 Штанько Анатолій Максимович (1964—2018) — майор Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Штанько Артем Анатолійович (*6 вересня 1980) — український футболіст;
 Штанько Василь Якович (*1903 — †8 грудня 1937) — український письменник;
 Штанько Пилип Феофанович (2 липня 1905, Воронівка — ???) — радянський офіцер, Герой Радянського Союзу;
 Штанько Руслан Олександрович — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Див. також 
 Штанко
Українські прізвища